Henry Norris (1526-1601), Baron Norreys
 Henry Norris (ondernemer), Engels ondernemer
 Henry Norris Russell, Amerikaans astronoom